Ла Васијада има више значења:

 Ла Васијада (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Васијада (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику